Mistrzostwa świata w żeglarskiej klasie Finn rozgrywane są od 1956 roku. Organizatorem mistrzostw jest Międzynarodowa Federacja Żeglarska (ISAF).

Mistrzostwa świata dwukrotnie odbyły się w Polsce. Zawody miały miejsce w 1965 roku w Gdyni i 1997 roku w Gdańsku. W 1998 i 2000 roku mistrzostwo świata wywalczył mistrz i brązowy medalista olimpijski w tej klasie Mateusz Kusznierewicz.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Zawodnicy

Kraje

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Historia mistrzostw i rezultaty na stronie finnclass.org
 

F

en:Finn (dinghy)#Open World Championships